Albán puede referirse a:

 
 Albán, municipio del departamento de Cundinamarca.
 Albán, municipio del departamento de Nariño.

 
 Monte Albán, en el estado de Oaxaca.